Abda steht für:
 Abda (Marokko), Ort in Südmarokko
 Abda (Name), biblischer Name
 Abda (Ungarn), Ort in Ungarn im Komitat Győr-Moson-Sopron
 Doukala-Abda, Region in Marokko

ABDA steht für:
 American-British-Dutch-Australian Command (ABDACOM), alliiertes Oberkommando im Zweiten Weltkrieg, siehe ABDA-Flotte
 Arbeitsgemeinschaft der Berufsvertretungen Deutscher Apotheker, siehe ABDA – Bundesvereinigung Deutscher Apothekerverbände

Siehe auch:
 Abdas

Abkürzung